Tetanurae (în greacă înseamnă „cozi rigide”) este o cladă care include majoritatea dinozaurilor teropode, printre care megalosauroide, allosauroide, tyrannosauroide, ornithomimosauri, maniraptorieni și păsări. Tetanurae apar pentru prima dată în registrul fosilelor din Jurasicul timpuriu, acum aproximativ 190 de milioane de ani în urmă, iar în Jurasicul mijlociu au ajuns deja la o distribuție globală.

Grupul a fost numit de Jacques Gauthier în 1986 și inițial avea două subgrupuri principale: Carnosauria și Coelurosauria, acesta din urmă fiind clada care cuprinde păsări și dinozauri înrudiți, precum compsognatide, tiranosauride, ornitominoauri și maniraptorani. Inițial, Carnosauria a fost o grupare polifiletică care a inclus orice mare teropod carnivor. Multe dintre carnosaurele lui Gauthier, cum ar fi tiranosauridele, au fost de atunci reclasificate drept coelurosauri sau tetanurani primitivi. Carnosauria a fost redefinită ca un grup care conține alosauride care s-au separat de Coelurosauria în nodul Neotetanurae/Avetheropoda. Se crede că membrii Spinosauroidea reprezintă tetanurani primitivi.

Filogenia curentă 
Cladograma prezentată mai jos urmează o analiză filogenetică publicată de Zanno și Makovicky în 2013.

Note

Theropoda